ndw – codice ISO 639-3 della lingua dobo.
NDW – Neue Deutsche Welle (nuova onda tedesca) sottogenere musicale derivato dalla new wave e dal post punk caratterizzato da testi in lingua tedesca.